Rio Jordão — rio da Palestina
Rio Jordão (Paraná) — rio do estado do Paraná, Brasil
Rio Jordão (Pernambuco) — rio do estado de Pernambuco, Brasil

Desambiguação

Desambiguações de topônimos